Radiciseta är ett släkte av svampar. Radiciseta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Radiciseta